Uors ist der Name oder Namensteil von folgenden geografischen Objekten:
 Uors, ein Dorf (Fraktion von Lumnezia) und bis 1963 eine politische Gemeinde im Lugnez, Kanton Graubünden, Schweiz
 Uors-Peiden, von 1963 bis 2002 eine Gemeinde im Lugnez, Kanton Graubünden, Schweiz
 Uors la Foppa, ein anderer rätoromanischer Name für Vuorz, Ortsteil der Gemeinde Breil/Brigels in der Surselva, Kanton Graubünden, Schweiz

Siehe auch:
 Uorsin, ein männlicher Vorname, siehe Film «Schellen-Ursli» (2015)
 Ursina, ein weiblicher Vorname